Yakima o yakama, tribu ameríndia que parla una llengua shahaptiana
 Yakima, fins al 1918 nom de Union Gap, població dels Estats Units a l'estat de Washington
 Yakima (ciutat), ciutat i seu del comtat de Yakima a l'estat de Washington
 comtat de Yakima divisió adminstrativa a l'estat de Washington (EUA)
 Reserva índia Yakima, reserva índia dels Estats Units de la tribu reconeguda federalment de les Tribus i Bandes Confederades de la Nació Yakama,  formada per klickitats, palus, walla walla, wanapum, wenatchi, wishram i yakama
 Riu Yakima, afluent del Colúmbia que discorre pel centre-sud i l'est de l'estat de Washington